Bulan (Sorsogon), een gemeente in de Filipijnse provincie Sorsogon;
 Bulan (Hautes-Pyrénées), een gemeente in het Franse departement Hautes-Pyrénées;
 Bulan (Selopampang), een plaats in de Indonesische provincie Midden-Java
 Bulan (Wonosari), een plaats in de Indonesische provincie Midden-Java
 Bulan (Khazar), een leider van de Khazar.